Nvotová ist der Familienname folgender Personen:

 Dorota Nvotová (* 1982), slowakische Schauspielerin und Sängerin
 Tereza Nvotová (* 1988), slowakische Regisseurin und Schauspielerin